Vervoers- en transportmiddelen:
Viper (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Viper (scootertype), een scootertype
Viper (ruimteschip), een fictief ruimteschip uit Battlestar Galactica
Dodge Viper, een sportwagen van de Amerikaanse autofabrikant Dodge
F-16 Fighting Falcon, informele bijnaam van dit jachtvliegtuig

Achtbanen:
Viper (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
Viper (Six Flags Great Adventure), een voormalige achtbaan in Six Flags Great Adventure
Viper (Six Flags Astroworld), een voormalige achtbaan in Six Flags Astroworld
Viper (Six Flags Great America)

Andere:
Viper (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van NBC die liep van 1994 tot 1999
Viper (film), een film
adders (Viperidae), een slangenfamilie
Viper (software), een softwareproduct
Viper (Belgische danceact), een Belgische danceact
Viper (Marvel), een personage van Marvel Comics
Viper (rapper), een Amerikaanse rapper en producer
Viper (computerspel)